Даниэль Фриц Эйд (; ) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Норрчёпинг».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Хёдда». В его составе дебютировал 17 апреля 2017 года во втором норвежском дивизионе в гостевой встрече с «Вард Хёугесунном», в которой он появился на поле в стартовом составе. В составе родного клуба Даниэль провёл три сезона, за которые принял участие в 70 матчах и забил три мяча. Перед сезоном 2020 года перешёл в клуб первого дивизиона — «Согндал». Дебют за новую команду состоялся 3 июля 2020 года против «Осане». Эйд вышел в стартовом составе и 59-й минуте забил гол, благодаря чему его команда смогла разгромить соперника 4:1.

14 января 2022 года перешёл в шведский «Норрчёпинг», подписав с клубом трёхлетний контракт. Первую игру в новом клубе провёл 19 февраля в матче группового этапа кубка страны против «Эстера». 3 апреля того же года в матче первого тура с «Варбергом» дебютировал за клуб в чемпионате Швеции, появившись на поле в стартовом составе.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Норрчёпинга» 

Футболисты Норвегии
Игроки ФК «Хёдд»
Игроки ФК «Согндал»
Игроки ФК «Норрчёпинг»